Жіночий турнір з водного поло на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 проходить у Будапешті (Угорщина) від 16 до 28 липня.

Команди 
Африка

Америка

Азія

Європа

Океанія

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Ігри на вибування

Сітка 
Чемпіонська сітка

Сітка за 5-те місце

Сітка за 9-те місце

Сітка за 13-те місце

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали за 13-16-те місця

Півфінали за 9-12-те місця

Півфінали за 5-8-ме місця

Півфінали

Матч за 15-те місце

Матч за 13-те місце

Матч за 11-те місце

Матч за 9-те місце

Матч за 7-ме місце

Матч за 5-те місце

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкове положення

Примітки

Посилання 
Official website 

2017
Жінки